Ла Палома има више значења:

 Ла Палома (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палома (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палома (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палома (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палома (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палома (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палома (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палома (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палома (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палома (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палома, Гранха (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палома, Зипарапио ел Алто (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палома (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палома (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палома (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палома (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палома (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палома (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палома (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палома (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палома (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палома (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палома, Енгорда (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палома, Коралес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палома (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палома, Аполонио Пења Баријентос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палома (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палома (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палома (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палома, Ранчо Патј (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палома (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палома (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палома (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику